{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#CCCCFF"
!colspan="12"|
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campeón:
| 
|colspan="9" |
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Subcampeón:
| 
|colspan="9" |
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Resultado:
| 
|colspan="9" | 6-0, 6-3
|-
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Modalidades
|-
|style="text-align: right;"|Individuales
| 
|Masculino
| 
|
| 
|-
|style="text-align: right;"|Dobles
| 
|Masculino
| 
|-
|}

 Presentación previa 
La pareja croata Marin Draganja y Mate Pavić fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

La pareja bielorrusa Sergey Betov y Alexander Bury' ganaron el título, derrotando a la pareja formada por el serbio Ilija Bozoljac y el italiano Flavio Cipolla en la final por 6-0 y 6-3.

 Cabezas de serie 
 Victor Baluda /  Konstantin Kravchuk (Semifinales)
' Sergey Betov /  Alexander Bury (CAMPEONES)
 Adrián Menéndez /  Franko Škugor (Cuartos de final)
 Jordan Kerr /  Fabrice Martin ''(Primera ronda)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Portoroz 2014